

Села:
 Шарки — Київська область, Білоцерківський район
 Шарки — Хмельницька область, Деражнянський район

Шарки — село, Вітебська область, Вітебський район